

Patronyme 

 Charles Borde (1711-1781), écrivain français ;
 François Borde (1899-1987), joueur français de rugby à XV ;
 Simone Louise de Pinet de Borde des Forest (1910-2004), pilote automobile française ;
 Christian Borde (1951-), humoriste et journaliste français.

Toponyme 

 Borde/Bellevaux, quartier suisse de Lausanne.